Kistna o Krishna, riu de l'Índia.
 Canals del Kistna, sistema de canals del delta del riu Kistna construïts mitjançant obres a la zona de Bezwada.
 Districte de Kistna o de Krishna, divisió administrativa de l'Índia, a l'estat d'Andhra Pradesh.